Die Serie A 1991/92 war die 60. Spielzeit in der höchsten italienischen Fußball-Spielklasse der Herren. Sie begann am 1. September 1991 und endete am 24. Mai 1992 mit der Übergabe des Scudetto, der italienischen Meisterschaftstrophäe, an den AC Mailand. Für den UEFA-Pokal qualifizierten sich Juventus Turin, Torino Calcio, SSC Neapel und der AS Rom. Neben den Neulingen Hellas Verona, US Cremonese und Ascoli Calcio musste auch der AS Bari in die Serie B absteigen.

Saisonverlauf 
Am siebten Spieltag musste der SSC Neapel die Tabellenführung durch ein 0:1 gegen Juventus Turin an den AC Mailand abgeben. Juventus war fortan erster Verfolger. Bis zur Winterpause konnte das Team von Trainer Giovanni Trapattoni den Rückstand noch auf drei Punkte halten. Danach wuchs dieser bis zum 29. Spieltag auf sechs Punkte an. Den Titel hatte Milan aber erst am vorletzten Spieltag sicher.

Für die Neulingen Hellas Verona, US Cremonese und Ascoli Calcio und dem AS Bari begann früh der Abstiegskampf. Alle vier Teams standen bereits nach drei Spieltagen auf den Abstiegsrängen. Im Laufe der Saison konnte sich keine Mannschaft besser platzieren als Rang 13 und mussten am Ende der Saison den Gang in die Serie B antreten.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste

Meistermannschaft

Literatur 
Kicker-Sportmagazin: Jahrgang 1992, Olympia-Verlag GmbH,

Weblinks 
 Saison auf RSSSF

1991
Fußballsaison 1991/92